Andrés Martinez peut désigner :
 Andrés Martínez Trueba (1884-1959), président de l'Uruguay (1951-1955) ; 
 Andrés Martínez (né en 1988), coureur cycliste colombien ;
 Andrés Martinez (né en 2002), trampoliniste espagnol.